

Geografia 
 Cornello dei Tasso – frazione di Camerata Cornello, nella provincia di Bergamo, in Lombardia
 Monte Cornello – montagna del Trentino Alto Adige

Altro 
 Traforo del Cornello – traforo dell'Appennino umbro-marchigiano
 Francesco Cornello – giurista italiano
 Cornello – personaggio del fumetto ed anime Fullmetal Alchemist